Timeless 2013 е шестото европейско турне на френската певица Милен Фармер, организирано като промоция на албумите Monkey Me (2012) и Bleu noir (2010). Първият концерт започва на 7 септември 2013 година в Пале Омниспор дьо Пари-Берси в Париж, Франция, а след това турнето преминава в Швейцария, Беларус, Русия и Белгия.

Информация за турнето 
 Бюджет: 30 млн. евро
 Концепия: Милен Фармер и Лоран Бутона
 Сценография: Марк Фишър
 Костюми: Жан-Пол Готие
 Зрители: приблизително 535 000

Изпълнявани песни 
 Timeless Genesis
 À force de...
 Comme j'ai mal
 C'est une belle journée
 Monkey Me
 Slipping Away (Crier la vie)
 Elle a dit / L'amour n'est rien...
 Oui mais... non
 Timeless Ballet
 Mad World
 Les Mots
 Je te dis tout
 Et pourtant...
 Désenchantée
 Bleu noir
 Diabolique mon ange
 Sans contrefaçon
 Je t'aime mélancolie
 XXL
 À l'ombre
 Inséparables
 Rêver

Дати на турнето 

Музикални турнета от 2013 година